Шаловка — гидроним в России:

 Шаловка — река в Московской области, приток Клязьмы.
 Шаловка — ручей в Московской области, приток Клязьмы.
 Шаловка — река в Ленинградской области, приток Луги.